Plaz je gmota snovi, ki se na strmem pobočju loči, odtrga od celote in zdrsne navzdol. Glede na snov ločimo:
 zemeljski plaz,
 snežni plaz.
Plaz kot toponim, sinomim za melišče (Dolgi plaz)

Sklici in opombe